Натуральне число 1285
 1285 рік до нашої ери
 1285 рік нашої ери